California — третий студийный альбом группы Wilson Phillips, вышедший в 2004 году.

Об альбоме 
Группа объединилась для записи California в 2003 году. Это их первый альбом за 12 лет.

Список композиций 
 «You’re No Good» — 5:13
 «Old Man» — 3:59
 «California» — 3:39
 «Already Gone» — 6:41
 «Go Your Own Way» — 5:40
 «Turn! Turn! Turn! (To Everything There Is a Season)» — 4:00
 «Monday, Monday» — 5:17
 «Get Together» — 3:45
 «Doctor My Eyes» — 4:15
 «Dance, Dance, Dance» — 3:21
 «In My Room» — 1:55

Чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы Wilson Phillips
Альбомы, спродюсированные Питером Эшером
Альбомы Columbia Records